Słowo  pochodzi z łaciny i oznacza osła.
 Asellus – ośliczka, rodzaj skorupiaka

Gwiazdy:
 Asellus Australis (δ Cnc) – gwiazda w gwiazdozbiorze Raka
 Asellus Borealis (γ Cnc) – gwiazda w gwiazdozbiorze Raka
 Asellus Primus (θ Boo) –  gwiazda w gwiazdozbiorze Wolarza
 Asellus Secundus (ι Boo) –  gwiazda w gwiazdozbiorze Wolarza
 Asellus Tertius (κ Boo) –  gwiazda w gwiazdozbiorze Wolarza